The Time (Dirty Bit) - uma canção de The Black Eyed Peas
The Times

Veja tambémm
This Is the Time

Desambiguação